Рафик Кулиев:
 Кулиев, Рафик Исрафил оглы (род. 1950) — советский футболист.
 Кулиев, Рафик Сафар оглы (род. 1957) — советский и азербайджанский кинооператор.
 Кулиев, Рафик Тейюбович (1934—2007) — советский и азербайджанский пианист.